Luis Sepúlveda puede referirse a:

 Luis Sepúlveda, escritor, periodista y cineasta chileno, autor de cuentos y novelas.
 Luis Fernando Sepúlveda, ciclista de ruta y pista chileno. Ha ganado en dos ocasiones la Vuelta Ciclista de Chile.
 Luis Sepúlveda, pseudónimo del escritor español Luis Martín-Santos al principio de su carrera.